Stauning steht für:

 Thorvald Stauning, dänischer Politiker
 Stauning (Ort), Ort in der Kommune Ringkøbing-Skjern, Dänemark